Хереса (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафор. Занимает площадь 16,9 км². Население — 2274 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Turismo en La Safor
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Información sobre el pueblo de Jeresa
 Barrio Boltesar de Jeresa

Муниципалитеты Валенсии